Felice Romano, architetto del XVIII secolo, collaboratore di Luigi Vanvitelli
 Felice Romano, calciatore  
 Felice Romano, attore e doppiatore cinematografico degli anni quaranta e cinquanta
 Felice Romano, cantautore